Roman Rogowski (1743–1815) – cześnik warszawski, poseł na Sejm Czteroletni
 Roman Rogowski (duchowny) – ksiądz, teolog